TSO steht für:
 Marcos TSO, britischer Sportwagen von Marcos Cars
 Thierry Sabine Organisation, ursprünglicher Veranstalter der Rallye Dakar, benannt nach Thierry Sabine, dem Gründer der Rallye
 Transmission System Operator, Betreiber von überregionalen Versorgungsnetzen
 für Stromnetze siehe Übertragungsnetzbetreiber
 für Gasnetze siehe Fernleitungsnetzbetreiber
 Transportation security officer, Beamter der Transportation Security Administration („Transportsicherheitsbehörde“)
 Trichuris suis ova, therapeutisch genutzte Eier des Peitschenwurmes
 Time-Sharing Option, interaktiver Befehlszeileninterpreter für IBM Großrechner-Betriebssysteme
 Taipei Symphony Orchestra, taiwanisches Orchester
 Tokyo Symphony Orchestra, japanisches Orchester
 Toronto Symphony Orchestra, kanadisches Orchester
 Trans-Siberian Orchestra, Projekt der Power-Metal-Band Savatage
 Turnier- und Sportordnung des Deutschen Tanzsportverbandes
 Technical Standard Order, Richtlinie der FAA zu Mindestanforderungen an Fluggerät-Ausrüstung 
 Tele Südostschweiz, Schweizer Regionalfernsehsender
 Time since Overhaul, Betriebzeitangabe von Fluggerät und Komponenten
 Travaux du Sud-Ouest, französische Eisenbahngesellschaft
 TCP segmentation offload, Verfahren zum Versenden von Paketen in Computernetzwerken
 The Sims Online, Computerspiel
 Tensile Stiffness Orientation, Papierbewertungsmerkmal in der Papierindustrie
 Transaero Airlines (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Technikstandort von Digitalen Stellwerken der Eisenbahn in Deutschland

Tso steht für:
 Tso (Sprache), Niger-Kongo-Sprache in Ost-Nigeria

Tso oder Ts’o ist der Familienname folgender Personen:
 Yee Jee Tso (* 1975), kanadischer Schauspieler
 Theodore Ts’o (* 1968), US-amerikanischer Programmierer, Linux-Entwickler
 General Tso, Transliterationsvariante für Zuo Zongtang, chinesischer General

tso steht für:
 Xitsonga (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Tsonga

Abkürzung